

Їчунь () — міський округ у провінції Хейлунцзян.
 Їчунь () — міський округ у провінції Цзянсі.